Хабарово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Хабарово — ликвидированный посёлок в  Ненецком автономном округе.
 Хабарово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Хабарово — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Хабарово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Хабарово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Хабарово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Озеро 
 Хабарово — озеро в  муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области.